

Тойкіно — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Тойкіно — присілок, Медведевський район, Марій Ел